Беркадзо́р ()/Арменабад () — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, находится в Аскеранском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана — на территории Ходжалинского района. Расположено в 6 километрах от города Степанакерт (Ханкенди).

История 
Основано после Карабахского конфликта, в 1998 году для беженцев-армян, на базе общежитий Степанакертского винного совхоза N 2 и построенных для беженцев 16 жилых домов.

Население 
На момент основания села, в 1998 году, в нем проживало 57 человек, согласно переписи населения 2005 года, население села составляло 165 человек, в 2007, 198 человек.

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Аскеранский район НКР